A 2008–2009-es ukrán nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztálya 16 csapat részvételével 2008. július 16-án rajtolt.

Csapatok

Végeredmény

Kereszttáblázat

A góllövőlista élmezőnye

Jegyzetek

További információk 
 Az ukrán labdarúgó-bajnokság hivatalos oldala (ukránul)

Ukran 1
Ukrán labdarúgó-bajnokságok